Dieter Gutknecht ist der Name folgender Personen:

* Dieter Gutknecht (Hydrologe) (* 1939) österreichischer Hydrologe 
 Dieter Gutknecht (Musikwissenschaftler) (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler